La Hiérarchie de l'Exclusion (Hierarchy of Alienness) est un concept tiré du Cycle d'Ender, une série de romans par Orson Scott Card. Elle classifie les relations entre l'Humanité et toutes les autres créatures. Cette hiérarchie à quatre niveaux permet de classer les "étrangers". Elle est présentée pour la première fois dans le livre Histoire de Wotan à Trondheim par Valentine Wiggin, publié sous le pseudonyme de Démosthène. L'origine des termes vient du Suédois utilisé sur la planète Trondheim.

La Hiérarchie

Les Utlännings sont les étrangers de la même espèce et du même monde. Par exemple, si quelqu'un rencontrait une personne vivant dans une autre ville ou un autre pays sur Terre, cette personne serait considérée comme une utlänning. Cette hiérarchie est proposée dans un univers où chaque planète a été colonisée par une seule culture ou nation; dans notre univers un utlänning serait un compatriote.

Les Framlings sont les étrangers membres de la même espèce mais qui viennent d'un autre monde. Par exemple, pour un terrien, rencontrer un humain martien serait rencontrer un framling. Une fois encore un équivalent réel serait quelqu'un partageant une culture commune : occidentale, africaine, arabe... Les différences sont réelles mais relativement anodines. 

Les Ramen (singulier raman) sont les étrangers d'une autre espèce avec lesquels il est possible pour l'Humanité de communiquer et de vivre en paix. 

Les Varelses'''  sont les étrangers d'une autre espèce intelligente avec lesquels il n'est pas possible de coexister pacifiquement à cause par exemple de l'impossibilité de communiquer ou parce que la survie simultanée des deux espèces semble impossible.

Signification

Cette hiérarchie est importante dans le cycle d'Ender car la distinction entre raman et varelse est ce qui permet de concevoir la guerre et même l'extermination comme légitime moralement. Si une espèce est raman la guerre doit être évitée alors que si elle est varelse il s'agit simplement de la survie de l'Humanité et d'auto-défense.

Dans le cycle d'Ender, les doryphores sont d'une espèce qui est d'abord considérée comme varelse.
L'extermination qui clôt La Stratégie Ender est considérée comme une victoire tout à fait morale, mais le livre qu'écrit Ender La Reine et l'Hégémon (La Voix des morts) amène les humains à considérer les doryphores comme raman.
Ce changement entraine une culpabilité qui change la victoire d'Ender en crime appelé Xénocide. 

La distinction peut également être très subjective et le personnage de Quara dans les livres interprète ainsi la distinction : Tout ce que je peux dire c'est que l'intelligence est l'intelligence. Varelse est juste un mot inventé par Valentine pour dire Intelligence-que-nous-avons-décidé-de-détruire, et raman veut dire Intelligence-que-nous-n'avons-pas-encore-décidé-de-tuer''.

Concept de la science-fiction